Laatas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laatas (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Laatas (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar